Игорь Иванович Долуцкий (род. в 1954, в Порт-Артуре) – российский историк, педагог, автор нескольких учебников по истории.

Биография 
Учился на историческом факультете МГУ. В 1973 отчислен из университета (а также исключен из ВЛКСМ) после выпуска вместе с А.Фадиным и П.Кудюкиным стенной газеты факультета, где в сатирической форме выражал оппозиционные взгляды (см.: ). Позже восстановлен, закончил истфак. С 1979 преподавал историю в школах Москвы, в том числе – в Европейской гимназии, а также в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Создал несколько учебников по отечественной истории. Много раз выступал на различных общественных площадках, в печати, на радио по спорным вопросам истории России и СССР.

После встречи В.Путина с российскими историками в ноябре 2003, в том же году по «письму ветеранов» с учебника И.Долуцкого «Отечественная история. XX век» (1994, многократно переиздавался) был снят гриф Министерства образования РФ, рекомендовавший книгу для преподавания в средней школе.

Жена – историк и политолог Татьяна Ворожейкина.

Библиография

Книги 
Отечественная история. XX век. Учебник для X класса средней школы. Ч.1-2. М.: Мнемозина, 1994
Всемирная история XX века. М.: РГГУ, 2002 (в соавторстве с В.И.Журавлевой)
 Политические системы в России и СССР в XX веке. Т. 1-4. М.: Национальный фонд  подготовки кадров, 2008 (в соавторстве с Т.Е.Ворожейкиной)

Прочее 

 Долуцкий И. Письмо в редакцию «Об одной статье»// Там же, 2010, №1, с.109-114

Публичные выступления 
Самодержавие против модернизации

Литература 
Левинтова Е., Баттерфилд Дж. Как формируется история и отношение к ней: школьные учебники о новейшей российской истории// Вестник общественного мнения, 2009, №3, с.103-114
 Левинтова Е., Баттерфилд Дж. Ответ на письмо И.И.Долуцкого// Там же, 2010, №1, с.115-116

Ссылки 
Страница в Журнальном зале

Примечания 

Историки России
Педагоги России
Родившиеся в 1954 году
Выпускники исторического факультета МГУ
Авторы учебников истории
Персоналии по алфавиту
Исключённые из ВЛКСМ